Полупрофессионал:

 Полупрофессионал — термин, обозначающий человека, который зарабатывает себе средства на жизнь не только основной профессией, но и дополнительными (побочными).
 Полупрофессионал — фильм режиссёра Кента Альтермана. Вышел на экраны 19 февраля 2008 года.